Zirku Airport är en flygplats i Förenade Arabemiraten. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Abu Dhabi.

Terrängen runt Zirku Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Zirku Airport.  . Det finns inga samhällen i närheten.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Förenade arabemiraten